Das Croatian Bol Ladies Open 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Bol. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 29. April bis 7. Mai 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Bol